Ayvacık ist der Name mehrerer Orte in der Türkei.

Landkreise:

 Ayvacık (Çanakkale) in der Provinz Çanakkale
 Ayvacık (Samsun) in der Provinz Samsun

Dörfer:

 Ayvacık (Balıkesir) im zentralen Landkreis der Provinz Balıkesir
 Ayvacık (Banaz) im Landkreis Banaz der Provinz Uşak
 Ayvacık (Bilecik) im zentralen Landkreis der Provinz Bilecik
 Ayvacık (Bozcaada) im Landkreis Bozcaada der Provinz Çanakkale
 Ayvacık (Çameli) im Landkreis Çameli der Provinz Denizli
 Ayvacık (Durağan) im Landkreis Durağan der Provinz Sinop
 Ayvacık (Eskişehir) im zentralen Landkreis der Provinz Eskişehir
 Ayvacık (Hamur) im Landkreis Hamur in der Provinz Ağrı
 Ayvacık (Kızılcahamam) im Landkreis Kızılcahamam der Provinz Ankara
 Ayvacık (Manisa) im zentralen Landkreis der Provinz Manisa
 Ayvacık (Menemen) im Landkreis Menemen der Provinz Izmir
 Ayvacık (Odunpazarı) im Landkreis Odunpazarı der Provinz Eskişehir
 Ayvacık (Pınarbaşı) im Landkreis Pınarbaşı der Provinz Kayseri
 Ayvacık (Saimbeyli) im Landkreis Saimbeyli der Provinz Adana
 Ayvacık (Saray) im Landkreis Saray der Provinz Tekirdağ
 Ayvacık (Şaphane) im Landkreis Şaphane der Provinz Kütahya
 Ayvacık (Turgutlu) im Landkreis Turgutlu der Provinz Manisa